Miejscowości w Polsce
 Nowakowo – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim, w gminie Elbląg
 Nowakowo – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie obornickim, w gminie Oborniki

 Inne
 Nowakowo – w Bułgarii, w obwodzie Płowdiw, w gminie Asenowgrad
 Zobacz też
 Nowakowo Trzecie